Heinrich Brandes ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Brandes (1803–1868), deutscher Maler
 Heinrich Brandes (Offizier) (1911–1962), deutscher Widerstandskämpfer und Offizier
 Heinrich Bernhard Christian Brandes (1819–1884), deutscher Historiker
 Heinrich Karl Brandes (1798–1874), deutscher Philologe, Reiseschriftsteller und Gymnasiallehrer
 Heinrich Wilhelm Brandes (1777–1834), deutscher Astronom, Mathematiker und Physiker

Siehe auch:
 Heinrich Brandis